Sanctus Honoratus. Du latin honorare qui signifie « rendre hommage, gratifier, orner », dont honoratus est le participe passé.

Biographie 
Né vers 350, fondateur de l’abbaye de Lérins, évêque d’Arles en 426, mort en 429. Acta Sanctorum, janvier, t. II, 379. Il se fête le .

Religieux chrétien